

Geografia 
 Australia
 Tampa – città abbandonata nei campi d'oro dell'Australia Occidentale

 Romania
 Tâmpa – villaggio del comune di Băcia
 Tâmpa – villaggio del comune di Miercurea Nirajului

 Stati Uniti d'America
 Tampa – capoluogo della Contea di Hillsborough, Florida
 Tampa – città della Contea di Marion, Kansas